Коммунистическая партия Чехословакии
 Коммунистическая партия Чили